XLB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lac Brochet (Minnesota) (Canada)